Afrodyzja – imię żeńskie
 Afrodyzja – starożytne miasto w Anatolii